Даугавгрива (): 
 Даугавгрива — микрорайон в Риге;
 Даугавгривас (Буллю) — остров в Риге;
 Даугавгрива — крепость на одноимённом острове.